Деге:

 Гэнцин (бывший Деге) — посёлок, место пребывания правления уезда Дэгэ в Ганьцзы-Тибетском автономном округе в провинции Сычуань в Китае.
 Деге (княжество) — государство, существовавшее в Восточном Тибете (позднее провинции Кхам), имевшее большое промышленное, религиозное и политическое значение в регионе.
 Деге (уезд) — административно-территориальная единица в Ганьцзы-Тибетском автономном округе в провинции Сычуань в Китае.

Персоналии 
 Деге, Вильгельм (1910—1979) — немецкий географ и геолог, один из исследователей Шпицбергена

См. также 
 Деге (монастырь) — знаменитый монастырь школы Сакья в тибетском буддизме.